Гран-при Нидерландов 2021 года (официально ) — тринадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2021 года, который прошёл с 3 по 5 сентября на трассе Зандворт в Нидерландах.

Поул со временем 1:08,885 выиграл Макс Ферстаппен на Red Bull. Он же одержал победу в гонке. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон на Mercedes, третьим — Валттери Боттас.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +18…19 °C, трасса  +35 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:14,717
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +21…22 °C, трасса  +35…36 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:11,097, поставлен на 72 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт трассы Зандворт

Гран-при Нидерландов
Спорт в Нидерландах в 2021 году